Le gouvernement en exil de la république autonome de Crimée a été mis en place par le gouvernement ukrainien en remplacement du précédent qui avait fait sécession puis avait demandé et obtenu son rattachement à la fédération de Russie. Le , le siège du gouvernement criméen est délocalisé à Kherson. Aux yeux de la communauté internationale, le gouvernement en exil de la république autonome de Crimée est l'instance légitime de cette entité de jure, mais aux yeux de la Russie et de facto, la Crimée est russe et c'est le gouvernement pro-russe de Simféropol qui la représente.

Le président du Conseil suprême (parlement ukrainien) et président par intérim de l'Ukraine, Oleksandr Tourtchynov, a signé le  le décret  qui nomme Nataliya Popovitch (Наталія Попович) au poste de représentante permanente du président d'Ukraine dans la république autonome de Crimée (Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, Postiny Predstavnyk Prezydenta Oukraïny v Avtonomni Respoublitsi Krym).

Depuis le 25 avril 2022, le poste est occupé par Tamila Tacheva, femme politique tatare.

Liens externes 
 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (Représentation du président d'Ukraine en république autonome de Crimée — site officiel)

Notes et références 

Crimee
Annexion de la Crimée par la Russie en 2014